NASM steht für:

 Netwide Assembler, ein Computerprogramm
 National Air and Space Museum, ein Museum in den Vereinigten Staaten
 National Association of Schools of Music, eine Vereinigung von Hochschulen in den Vereinigten Staaten
 Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, eine Reederei, siehe Holland-America Line

Abkürzung